Der Begriff Kasko (von  casco „Helm“ oder „Schiffsrumpf“) bezeichnet:

 kurz die Kaskoversicherung
 kurz für Kaskadenkondensator Basel
 einen fertigen, schwimmfähigen Schiffsrumpf im Schiffbau

Siehe auch:

 Casco